De Serie B 1998/99 was de 67ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Cesena, Cremonese, Cosenza en Ternana) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Brescia, Atalanta Bergamo, Lecce en Napoli). De competitie begon op 6 september 1998 en eindigde op 13 juni 1999. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 865 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,28 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Marco Ferrante van Torino met 26 treffers.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Geen enkele speler kwam dit seizoen in alle 38 competitieduels in actie, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Hellas Verona

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hellas Verona, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Cesare Prandelli de titel wonnen in de Serie B en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Serie A (seizoen 1999/2000).

Zie ook
Serie A 1998/99
Coppa Italia 1998/99

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1998/99